Акабіра (Хоккайдо)
 Річка Акабіра